Săvești se poate referi la:

 Săvești, Dâmbovița
 Săvești, Neamț

Vezi și 
 Sava (dezambiguizare)
 Savu (dezambiguizare)
 Săveni (dezambiguizare)
 Săvescu (dezambiguizare)
 Săvinești (dezambiguizare)

Toponime românești